Новый Цатаних () — переселенческий кутан Унцукульского района Республики Дагестан, расположенный в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.

География 
Расположен на левом берегу канала Гопме на территории Хасавюртовского района, в 26 км к северо-востоку от города Хасавюрт.

История 
После повторного переселения в 1957 году населения села Цатаних с территории восстановленной ЧИАССР, местному колхозу имени Энгельса, на территории Хасавюртовского района была выделена земля под зимние пастбища (земли бывшего кумыкского хутора Акау-отар). Часть жителей Цатаниха  поселилась на месте хутора и образовала кутан.

Инфраструктура 
Дахадаевская (Ново-Цатанихская) СОШ.

Ссылки 
 Ново-Цатанихская СОШ

Населённые пункты Унцукульского района